Die Fotbollsallsvenskan 1990 war die 66. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 4. April und dem 7. Oktober 1989 traten die zwölf Erstligisten in Hin- und Rückspiel in der regulären Spielzeit an, ehe anschließend die besten vier Mannschaften bis zum 3. November in einer Endrunde die schwedische Meisterschaft ausspielten. Mit Beginn dieser Saison wurde die Punktezählung umgestellt: Fortan gab es für einen Sieg drei statt zwei Punkte, für ein Unentschieden weiterhin einen Punkt.

Saisonverlauf 
Die von Roger Gustafsson betreute Mannschaft von IFK Göteborg belegte nach Ende der regulären Spielzeit den ersten Platz und zog in der anschließenden Endrunde ins Endspiel ein, in dem Vorjahresmeister IFK Norrköping in Hin- und Rückspiel entthront wurde. Dabei war die Mannschaft um Magnus Johansson, Magnus Johansson, Thomas Ravelli, Stefan Rehn und Peter Eriksson mit einer 0:6-Auswärtsniederlage beim Norrköpinger Klub in die Spielzeit gestartet, konnte jedoch nicht zuletzt aufgrund der Heimstärke – als einziger Klub der Liga blieb IFK Göteborg ohne Heimniederlage – im Saisonverlauf die Konkurrenz überflügeln. Hinter den beiden Klubs lieferten sich lange Zeit Örebro SK, Östers IF und Djurgårdens IF einen Dreikampf um die letzten beiden Plätze in der Endrunde. Nachdem Djurgårdens IF lange Zeit insbesondere wegen des Torverhältnisses gut im Rennen lag, gelang dem Klub aus Stockholm nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen, so dass sich Örebro SK und Östers IF für die Endrunde qualifizierten.

Im hinteren Tabellenbereich standen Hammarby IF und Örgryte IS bereits vorzeitig als zwei der drei Absteiger fest. Während Hammarby IF ohne Auswärtssieg mit nur fünf Saisonsiegen den Klassenerhalt verpasste, stieg Örgryte IS insbesondere als heimschwächste Mannschaft mit nur acht auf eigenem Platz errungenen Punkten ab. Davor lieferten sich IK Brage und Halmstads BK ein Duell um den Klassenerhalt. Am viertletzten Spieltag sprang Halmstads BK nach einem 3:0-Heimerfolg über GAIS auf den letzten Nichtabstiegsplatz, den die Mannschaft bis zum Saisonende halten konnte. Selbst ein 4:2-Erfolg gegen AIK am letzten Spieltag verhalf IK Brage nicht zum Klassenerhalt, da parallel Halmstads BK seinerseits Hammarby IF mit einem 4:3-Sieg schlug.

Da der Modus zum folgenden Jahr umgestellt wurde, in dem eine Frühjahrsserie eingeführt wurde, in deren Anschluss in Ligaform in einer Meisterschafts- bzw. Abstiegsrunde die Entscheidungen ausgespielt wurde, entschloss sich der Verband die Anzahl der Vereine auf zehn Mannschaften zu reduzieren. Daher gab es mit GIF Sundsvall nur einen Zweitligaaufsteiger am Ende des Jahres.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsendrunde

Übersicht

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
In der regulären Spielzeit gelangen Kaj Eskelinen von IFK Göteborg mit zehn Toren die meisten Saisontreffer. In der Endrunde trug er zudem mit zwei Toren entscheidend zum Meistertitel bei und war damit hinter dem vierfachen Torschützen Göran Holter von IFK Norrköping gleichauf mit seinem Vereinskameraden Ola Svensson und Hans Eklund von Östers IF zweitbester Schütze.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990